Kulešov je priimek več oseb:
 Andrej Danilovič Kulešov, sovjetski general
 Aleksander Demianovič Kulešov, sovjetski general
 Lev Vladimirovič Kulešov (1899-1970), sovjetski režiser in scenarist
 Pavel Nikolajevič Kulešov, sovjetski general

Ruski priimki